Очиток Сталя () — вид суккулентных растений рода Очиток, семейства Толстянковые. Растение часто скрещивают с Sedum pachyphyllum для получения грибида Очитка красноокрашенного.

Распространение 
Природный ареал – Мексика. Произрастает в основном в сезонно засушливых тропических биомах.

Таксономия 
, первое упоминание в Index Seminum (STR, Strasburg) 1900: 4 (1900).

Этимология 
Sedum: Родовое латинское наименование, от  – «усмирять» (сочные листья действуют как болеутоляющее средство от ран) или  – сидеть (многие виды распростёрты по земле). Русское название рода Очиток заимствовано из украинского языка и восходит к , поскольку растение применяется как лечебное очищающее средство.

stahlii: Латинский видовой эпитет.

Примечания

Ссылки 

Толстянковые
Суккуленты